Новые Юрковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новые Юрковичи — деревня в Любанском районе Минской области.

Россия 
 Новые Юрковичи — село в Климовском районе Брянской области.